Antigonus (Grieks: Antígonos) kan verwijzen naar:

 Antigonus (Dulichum), een van de vrijers van Penelope
 Antigonos I Monophthalmos, een generaal van Alexander de Grote
 Antigonos II Gonatas, een koning van Macedonië
 Antigonos III Doson, een koning van Macedonië
 Antigonus (Hasmoneeën), uit het geslacht van de Hasmoneeën
 Antigonus (geslacht), een geslacht van vlinders